Burg Blankenstein heißen:

 Burg Blankenstein (Gladenbach), Ruine einer Höhenburg bei Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Blankenstein (Hattingen), Ruine einer Höhenburg in Blankenstein (Hattingen), Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Blankenstein, deutscher Name der Burg Blansko bei Mirkov (Povrly), Okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, Tschechien
 Ruine Blankenstein, abgegangene Burg bei Wasserstetten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Blankenberg
 Burg Blankenhagen
 Burg Blankenheim
 Burg Blankenhorn
 Burg Plankenstein